Chance et malchance (Polly in the Middle), dix-septième épisode de la saison 5 de Malcolm, diffusé en 2004 ;
 Chance et Malchance (Tricia Tanaka is Dead), dixième épisode de la saison 3 de  Lost, diffusé en 2007 ;
 Chance et malchance, dixième épisode de la saison 13 des Mystères de l'amour, diffusé en 2016.